Журинья́к, Журіньяк () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 420 км на південний захід від Парижа, 120 км на південь від Пуатьє, 20 км на південний захід від Ангулема.

Історія 

1 січня 2016 року Журиньяк, Обвіль, Менфон i Перей було об'єднано в новий муніципалітет Валь-де-Вінь.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 222 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 561,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Журиньяк на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шаранта

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Шаранта